

Economia 
 Guadagno – in economia, la differenza tra ricavo e costo

Elettronica 
 Guadagno – in elettronica, grandezza adimensionale che misura l'amplificazione (o la riduzione) di ampiezza di un segnale tra l'entrata e l'uscita di un circuito elettrico

Meccanica 
 Guadagno meccanico – parametro adimensionale di un dispositivo meccanico, calcolato come rapporto fra forza resistente e forza motrice

Persone
Anton Guadagno – direttore d'orchestra italiano
Francesca Guadagno – attrice e doppiatrice italiana
Marco Guadagno – attore e doppiatore italiano
Michele Guadagno – ingegnere e botanico italiano
Vladimiro Guadagno, meglio noto come Vladimir Luxuria, attivista e politica italiana